Può riferirsi a:
 Vito Roberto Palazzolo, (Terrasini, 1947) considerato il cassiere di Cosa Nostra, gestore di ingenti patrimoni collegati alla mafia siciliana.
 Palazzolo Vito (fu Vito e fu Vitale Rosalia), nato a Cinisi il 29/09/1917, condannato nel 2001 per essere il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato, in qualità di vice di Gaetano Badalamenti

Note